Héctor Ramírez puede referir a:
 Héctor Ramírez (n. 1971), exbeisbolista dominicano.
 Héctor Ramírez (n. 1982), futbolista colombiano.
 Héctor Ramírez (n. 1984), futbolista peruano.